Гран-прі Великої Британії 2010 року — десятий етап чемпіонату світу 2010 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 9 по 11 липня на автодромі Сільверстоун (Сільверстоун, Велика Британія).

Перегони 

Гран-прі Великої Британії
Формула-1 — Чемпіонат 2010
Липень 2010
2010 в англійському спорті